W Polsce 
 Kamionki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Pieszyce
 Kamionki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Stara Biała 
 Kamionki – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Nowa Karczma
 Kamionki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Łączna 
 Kamionki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko 
 Kamionki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Kamionki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo 
 Kamionki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik 
 Kamionki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Kołbaskowo
 Kamionki – gromada w powiecie giżyckim
 Kamionki – gromada w powiecie śremskim 

 Kamionki – jezioro w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Nowa Karczma

 Ukraina
 Kamionki – wieś w obwodzie tarnopolskim

 Białoruś
 Kamionki – dawna wieś i kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.

 Zobacz też
 Kamionki Duże, Kamionki Małe – wsie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice
 Kamionki Wielkie, Kamionki Małe – wsie w Rejonie kołomyjskim w obwodzie iwanofrankowskim na Ukrainie
 Kamionki – nieistniejąca wieś w gminie Zagórz w województwie podkarpackim